Гармаев — бурятская фамилия. Известные носители:

 Гармаев, Гармажап Аюрович (1918—1945) — советский военный, герой Советского Союза.
 Гармаев, Ендон Жамьянович (род. 1965) — советский географ, директор Байкальского института природопользования СО РАН.
 Гармаев, Жаргал Александрович — российский тибетолог.
 Гармаев, Уржин (1888—1947) — российский и японский офицер, генерал.